Демонстрация може да се отнася за:

 Демонстрация – публична изява, протест
 Демонстрация – предварителна безплатна (демо) версия на нов продукт
 Демонстрация – метод в преподаването, представяне на материала нагледно, придружено с обяснения
 Демонстрация на сила